Jan Novák – czeski pisarz (ur. 1953)
 Jan Novák – czeski hokeista (ur. 1979)
 Ján Novák – słowacki piłkarz (ur. 1985)